Szwajcaria:
 Diesse – dawna gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Osoby:
 Aurélien Diesse – francuski judoka

Zobacz też:
 Dieße
 Plateau de Diesse